La temporada 1969-70 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la duodécima edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino, organizada por la FIBA.

El Daugava Riga ganó su décimo título, el séptimo consecutivo. El Wisla Cracovia fue el primer equipo polaco en llegar a la final.

Resultados

1ª Ronda
 (81-51, 86-39) MTK Budapest 167-90 Kolejliler Ankara
 El Vojvodina Novi Sad se clasificó por incomparecencia del 17 Nëntori Tirana
 (72-49, 58-15) CREF|CREFF Madrid 130-64 All-Black Edinburgh
 (59-60, 83-51) Rapid Bucarest 142-111 Maccabi Tel Aviv
 (121-20, 109-28) Clermont Université 230-48 Académica Coimbra
 (68-58, 60-54) Firestone Viena 128-112 Hellas Gante
 (73-33, 87-47) Sparta Praga 160-80 Rutter-Mörby BBK

2ª Ronda
 El Daugava Riga quedó exento como vigente campeón
 (71-61, 56-54) Akademik Sofia 127-115 MTK Budapest
 (89-61, 67-55) Vojvodina Novi Sad 156-116 Recoaro Vicenza
 (64-46, 76-41) Wisla Cracovia 140-87 CREF|CREFF Madrid
 (70-48, 72-79) Clermont Université 142-127 Rapid Bucarest
 (73-50, 62-47) Sparta Praga 135-97 Firestone Viena

Fase de grupos

Grupo A
 (4 - 0 --- 295-218) 1. Daugava Riga (47-39 66-40 vs. Wisla — 93-61 95-74 vs. Vojvodina)
 (1 - 3 --- 214-216) 2. Wisla Cracovia (60-69 71-40 vs. Vojvodina)
 (1 - 3 --- 244-319) 3. Vojvodina Novi Sad

Grupo B
 (2 - 2 --- 225-216) 1. Sparta Praga (59-60 58-44 vs. Akademik — 49-42 59-70 vs. Clermont)
 (2 - 2 --- 233-246) 2. Akademik Sofia (50-57 79-72 vs. Clermont — Desempate: 55-54 vs. Clermont)
 (2 - 2 --- 241-237) 3. Clermont Université

Semifinales
 (83-38, 71-62) Daugava Riga 154-100 Akademik Sofia
 (54-52, 55-48) Wisla Cracovia 109-100 Sparta Praga

Final
 (61-45, 59-42) Daugava Riga 120-87 Wisla Cracovia

Clasificación
  '''Daugava Riga

  Wisla Cracovia

  Akademik Sofia
  Sparta Praga

  Clermont Université
  Vojvodina Novi Sad

  MTK Budapest
  Firestone Viena
  CREFF Madrid
  Rapid Bucarest
  Recoaro Vicenza

  Académica Coimbra
  All-Black Edimburgo
  Hellas Gante
  Kolejliler Ankara
  Maccabi Tel Aviv
  Rutter-Mörby BBK

Referencias

Baloncesto en 1969
Baloncesto en 1970
Euroliga Femenina